I4 bzw. I 4 steht für:
 Interstate 4, US-amerikanischer Interstate Highway
 Interstate Airlines (IATA-Code), niederländische Charterfluggesellschaft

I-4 steht für:
 I-4 (U-Boot), U-Boot-Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine (1929–1942)
 Tupolew I-4, sowjetisches Jagdflugzeug
 Inmarsat-4, Satellitenfamilie der 4.1.-Generation von Inmarsat

i4 steht für:
 BMW i4, ein Elektroauto
 Integer (Datentyp) in XML-RPC

Siehe auch:
 IIIII

Abkürzung